

Portugal
 Mosteiro de São Salvador de Grijó ou Mosteiro de Grijó— Vila Nova de Gaia
 Mosteiro de São Salvador de Castro de Avelãs ou Igreja de Castro de Avelãs— Bragança

Espanha
Mosteiro de São Salvador de Cela Nova — Celanova

Desambiguações de construções